Палестино-датские отношения — двусторонние международные отношения между Государством Палестина и Королевством Дания. В Рамалле расположено также датское представительство. Государство Палестина имеет полудипломатическое представительство в качестве посла в Копенгагене. Дания до сих пор ещё не признала существование и суверенитет Государства Палестины, потому фактически не разрешая полноценные дипломатические отношения между двумя странами.

Признание суверенитета Палестины 

29 ноября 1947 года, Дания поддержала план ООН по разделу Палестины, то есть создание двух независимых государств на территории подмандатной Палестины: еврейского и арабского. В декабре 2010 года Палестинская национальная администрация попросила признать суверенитет Палестины в границах 1967 года. В январе 2011 года Дания и Норвегия заявили, что позднее признают Государство Палестина. 9 марта 2011 года Махмуд Аббас впервые посетил Данию чтобы обсудить двусторонние отношения между двумя странами. Во время визита, министр иностранных дел Дании Лене Эсперсен заявила, что Дания не рассматривает вопрос о признании Палестины. 29 мая политическая датская партия «Социал-демократы» заявила, что если они выиграют следующие парламентские выборы, то они признают Палестину. Но в августе всё ещё не было известно, как проголосует Дания в ООН.

15 сентября 2011 года социал-демократы выиграли парламентские выборы и поддержали участие Палестины в ООН, однако Дания ждала общего решения Европейского союза. 22 сентября 2012 года сотни датчан вышли на демонстрацию перед Фолькетингом. Посол Палестины в Дании заявил: «Это признание укрепит датско-арабские отношения и отразит поддержку датского народа в стремлении палестинцев вступить в ООН». В октябре 2012 года Дания воздержалась от голосования насчёт резолюции по поводу Палестины.

Социалистическая Красно-зелёная коалиция поддерживает независимость Палестины, однако ни одна другая партия в парламенте не признаёт Палестину.

Участие Дании в помощи Палестине 
Дания помогает Государству Палестина несколькими способами. Например, Дания продолжает участвовать в мирном процессе, содействует плану «Дорожная карта» и другим инициативам. Дания также поддерживает миротворческий план Организации освобождения Палестины. Кроме того, датское правительство поддерживает создание суверенного, демократического и мирного палестинского государства. Дания поддерживает организации, создающие основы такого государства. Среди них организации, борющиеся против коррупции, нарушений людских прав и поддерживающие свободные и честные выборы. Дания также стремится улучшить условия жизни в Палестине путём поддержки развития частного сектора. В настоящее время Дания оказывает поддержку небольшим местным советам в районе Дженина посредством  и наращивания потенциала. Целью Дании также является ускорение экономической интеграции Западного берега реки Иордан и Израиля.

Примечания 

Палестина
Дания